Toponímia:
 Boone (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Boone (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Boone (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Biografies:
 Daniel Boone (1734 - 1820), pioner, explorador i militar estatunidenc
 Josh Boone (Mount Airy, Maryland, 1984), jugador nord-americà de basquetbol 
 Mark Boone Junior (Cincinnati, 1955), actor estatunidenc
 Megan Boone, actriu estatunidenca
 Pat Boone (Jacksonville, Florida, 1934), cantant, compositor i actor estatunidenc
 Richard Boone o Richard Allen Boone (Los Angeles, Califòrnia, 1917 − Saint Augustine, Florida, 1981), actor
 Ron Boone (Oklahoma City, Oklahoma, 1946), jugador de bàsquet nord-americà